líquid cefalorraquidi, filtrat del plasma que omple l'espai subaracnoïdal i les cavitats internes de l'encèfal, com també part de l'eix neural
 Tècnica serològica de determinació de presència d'antígens 
 Lliga Comunista Revolucionària, partit polític 
 Log Cabin Republicans